g-Faktor steht für:

 Allgemeiner Faktor der Intelligenz, Zweifaktorentheorie der Intelligenz von Charles Spearman
 Landé-Faktor (Atomphysik)
 G-Kraft (Physik)